Das verräterische Herz –  film tv del 1954 diretto da Wilm ten Haaf
Das verräterische Herz – cortometraggio del 1958 diretto da Leopold Hainisch
Das verräterische Herz – cortometraggio del 1961 diretto da Günther Hassert
Das verräterische Herz – cortometraggio del 1969 diretto da Paul Anczykowski
Das verräterische Herz – film tv del 1979 diretto da Karl-Heinz Kramberg